Думино — название нескольких населённых пунктов:

Россия

Архангельская область 
 Думино — деревня в Каргопольском районе.

Вологодская область 
 Думино — деревня в Шекснинском районе.

Ивановская область 
 Думино — деревня в Тейковском районе.

Калужская область 
 Думино — деревня в Мещовском районе.

Московская область 
 Думино — деревня в Дмитровском районе.

Оренбургская область 
 Думино — посёлок в Асекеевском районе.

Тверская область 
 Думино — деревня в Андреапольском районе.
 Думино — деревня в Краснохолмском районе.

Ярославская область 
 Думино — деревня в Ярославском районе.